Ботола 1 2004/2005 () — 49-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2004/05 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2004/05 на сайте goalzz.com 

2004/2005
Марокко
Марокко
Спорт в Марокко в 2004 году
Спорт в Марокко в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005